Vaterlandslied steht unter anderem für:

Vaterlandslied (Arndt), ein Gedicht von Ernst Moritz Arndt, auch bekannt als „Der Gott, der Eisen wachsen ließ“
Vaterlandslied (Matthias Claudius), Matthias Claudius
Vaterlandslied (Hölty), Ludwig Christoph Heinrich Hölty
Vaterlandslied (Klopstock), Friedrich Gottlieb Klopstock
Vaterlandslied (Joseph Martin Kraus), Joseph Martin Kraus
Vaterlandslied (Hermann Kurz), Hermann Kurz
Vaterlandslied (Maria Theresia von Paradis), Maria Theresia von Paradis

Nach dem Komponisten
Vaterlandslied (Bruckner), Anton Bruckner, Text: August Silberstein